Moule bezeichnet:
 Moule, altes Volumenmaß

Moule ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Christopher Moule (1873–1957), britischer anglikanischer Sinologe und Hochschullehrer
 Arthur Evans Moule (1836–1918), britischer anglikanischer Missionar 
 Charles Francis Digby Moule (1908–2007), britischer anglikanischer Theologe
 George Moule (1828–1912), britischer anglikanischer Theologe und Missionar
 Handley Carr Glyn Moule (1841–1920), britischer Bischof
 Henry Moule (1801–1880), britischer Geistlicher und Erfinder der Trockentoilette
 Thomas Moule (1784–1851), britischer Antiquar

Siehe auch:
 Le Moule